NGC 7514 (другие обозначения — PGC 70689, UGC 12415, MCG 6-50-26, ZWG 515.27, KARA 1009) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7514
Пегас (созвездие)